Морарени има више значења:

 Морарени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Морарени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Морарени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији